Barsig ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Barsig (1951–2011), deutscher Journalist
 Franz Barsig (1924–1988), deutscher Journalist und Rundfunkintendant
 Walter Barsig (1932–2012), deutscher Lehrer, Fach- und Sachbuchautor

Barsig ist:
 (4204) Barsig, ein nach Walter Barsig benannter Asteroid